Kuge ist die Bezeichnung für   	

 Kuge (Adel), eine japanische aristokratische Klasse
 Graphium cloanthus kuge, eine Unterart des Schmetterlings Graphium cloanthus

Kuge ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Kuge (* 1975), deutsche Politikerin (CDU)